Carlos Palacios puede referirse a:

 Carlos Palacios y Blanco (1762-1805), militar venezolano;
 Carlos Palacios Montero (1982-), futbolista hondureño;
 Carlos Palacios Quiñones (1988-), futbolista ecuatoriano;
 Carlos Palacios Núñez (2000-), futbolista chileno.